Scott Wilson (né le  à Oakville dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2008-2009 || Raiders de Georgetown ||OJHL ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2009-2010 || Raiders de Georgetown ||OJHL ||56 ||24 ||43 ||67 ||28 ||11 ||9 ||8 ||17 ||2
|-
| 2010-2011 || Raiders de Georgetown ||OJHL ||42 ||20 ||41 ||61 ||59 ||4 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
| 2011-2012 || UMass-Lowell ||Hockey East ||37 ||16 ||22 ||38 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||UMass-Lowell ||Hockey East ||41 ||16 ||22 ||38 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||UMass-Lowell ||Hockey East ||31 ||7 ||12 ||19 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||55 ||19 ||22 ||41 ||30 ||3 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
| 2014-2015 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||34 ||22 ||14 ||36 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||24 ||5 ||1 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||78 ||8 ||18 ||26 ||32 ||20 ||3 ||3 ||6 ||11
|-
| 2017-2018 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit ||LNH ||17 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo ||LNH ||49 ||6 ||8 ||14 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo ||LNH ||15 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Americans de Rochester || LAH || 17 ||3 ||4 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo ||LNH ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Americans de Rochester || LAH || 37 ||11 ||11 ||22 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Crunch de Syracuse || LAH || 8 ||1 || 2 || 3 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Checkers de Charlotte || LAH ||71 ||24 ||16 ||40 ||25 ||7 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
| 2022-2023 || HK Vitiaz || KHL || 66|| 20|| 19|| 39|| 14|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0

| 172 || 19 || 27 || 46 || 52 ||23 ||3 ||3 ||6 ||11

Trophées et honneurs personnels 
2011-2012 : 
nommé dans l'équipe des recrues de Hockey East.
nommé meilleure recrue de Hockey East.
2016-2017 : champion de la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh.

Références 

Naissance en avril 1992
Naissance à Oakville (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des River Hawks de l'UMass-Lowell
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du HK Vitiaz